Dumoutier steht für
Dumoutier, Pseudonym für Eugène Galien-Laloue (1854–1941), französischer Maler
Pierre Dumoutier französischer Général de brigade
 Kap Dumoutier, Antarktika